Алас-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Алас-Кёлюе — озеро, на правом берегу р. Быракан, Республика Саха (Якутия), координаты 63°39’с. ш. 122°37’в. д..
 Алас-Кёлюе — озеро, на левом берегу р. Быракан, Республика Саха (Якутия), координаты 63°46’с. ш. 122°30’в. д..

Примечания

См. также 
Алас-Кюель